Dragoncillo puede referirse a:
El nombre común de la planta Antirrhinum barrelieri.
El nombre común de la planta Antirrhinum majus.
El nombre común de la planta Dracunculus canariensisEl nombre común de la planta Dracunculus vulgaris'''.